Партизанская искра:

 Партизанская искра — подпольная комсомольская организация в Великую Отечественную войну.
 Партизанская искра — советский художественный фильм 1957 года.